Austria:
 Innsbruck – miasto statutarne w kraju związkowym Tyrol
 Innsbruck-Land – powiat w kraju związkowym Tyrol

Inne:
 (15318) Innsbruck – planetoida